Ше́меничи — село в Подпорожском городском поселении Подпорожского района Ленинградской области.

История 
Упоминается, как деревни Шеменицы и Кондратовская в Шеменской волости Важинского погоста с 1563 года.

БУЛАЕВСКАЯ (БЕРЕГ или ШЕМЕНИЧИ) — деревня при озере Шаменском, число дворов — 12, число жителей: 44 м. п., 39 ж. п.; Почтовая станция. Кузниц две. (1873 год) 

Согласно «Списку населённых мест Олонецкой губернии» по сведениям за 1905 год, село Шеменичи представляло собой куст деревень, принадлежащих Шеменскому сельскому обществу при озере Шеменском: Булаевская, Павловская, Рябова Гора, Кондратовская 1-я, Дмитриевская, Большая-кара, Кебялин-конец (Ширкин-наволок), Окуловская, Ивановская, Григорьевская 1-я, Григорьевская 2-я, Шапкин наволок, с общим населением 422 человека.

В XIX — начале XX века село административно относилось к Подпорожской волости 2-го стана Лодейнопольского уезда Олонецкой губернии.

С 1917 по 1922 год деревня входила в состав Шеменского сельсовета Подпорожской волости Лодейнопольского уезда Олонецкой губернии.

С 1922 года, в составе Ленинградской губернии.

С 1927 года, в составе Подпорожского района.

По данным 1933 года село Шеменичи являлось административным центром Шеменского сельсовета Подпорожского района Ленинградской области, в который входили 2 населённых пункта: деревня Шекшозеро и само село Шеменичи, общей численностью населения 758 человек.

По данным 1936 года в состав Шеменского сельсовета входили 11 населённых пунктов и 119 хозяйств. Центр сельсовета назывался село Булаево.

С 1 августа 1941 года по 31 мая 1944 года деревня находилась в финской оккупации.

В 1961 году население деревни составляло 100 человек.

С 1963 года, в составе Лодейнопольского района.

С 1964 года, в составе Первомайского сельсовета.

С 1965 года, вновь в составе Подпорожского района.

По данным 1966 и 1973 годов село Шеменичи являлось административным центром Шеменского сельсовета.

По данным 1990 года в селе Шеменичи проживали 200 человек. Село являлось административным центром Шеменского сельсовета в который входили 4 населённых пункта: деревни Гоморовичи, Пертозеро, Плотично и село Шеменичи, общей численностью населения 255 человек.

В 1997 году в селе Шеменичи Шеменской волости проживали 202 человека, в 2002 году — 161 человек (русские — 97 %). 

В 2007 году в селе Шеменичи Подпорожского ГП — 155 человек.

География 
Село расположено в центральной части района к югу от автодороги  (Лодейное Поле — Брин-Наволок).

Расстояние до административного центра поселения — 12 км.

Расстояние до районного центра — 15 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Подпорожье — 67 км.

Село находится на западном берегу Берецкого озера.

Демография

Фото

Улицы 
Берёзовый переулок, Дачный переулок, Деловая, Зелёная, Исакова, Лесной переулок, Молодёжная, Рябиновая, Совхозный переулок, Центральная.

Примечания 

Населённые пункты Подпорожского района